Svitek ist der Familienname folgender Personen:

 Viktor Svitek (1908–1971), slowakischer Mathematiker